Amerikai Egyesült Államok
 Wahl (Alabama)
 Wahl (Washington)
 Luxemburg
 Wahl (Redange)